Civil může znamenat:

 civilista – označení pro nevojenský stav
 civil – přenesené označení pro civilní oděv („v civilu“)
 Civil 3D – CAD aplikace společnosti Autodesk pro návrh liniových a inženýrských staveb
 Midas Civil – statický výpočetní program pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí
 Civil (řeka) – přítok řeky Volhy v Čuvašské republice v Rusku